Die Gerry Weber Open 2001 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Juni 2001 in Halle (Westfalen) stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die Stella Artois Championships gespielt, welche genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche David Prinosil, der in diesem Jahr ungesetzt in der zweiten Runde gegen Roger Federer ausschied. Neuer Turniersieger wurde der an Position 7 gesetzte Schwede Thomas Johansson, der im Finale Fabrice Santoro besiegte. Die beiden topgesetzten Spieler schieden beide im Halbfinale aus.
Im Doppel gewannen im vorherigen Jahr die Schweden Nicklas Kulti und Mikael Tillström, die beide nicht erneut beim Turnier mitspielten. Es siegten stattdessen die topgesetzte Paarung bestehend aus Daniel Nestor und Sandon Stolle. Sie gewannen beide ihren 19. Titel sowie ihren zweiten gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Halle (Westf.)